LDM steht für:
 Logical Disk Manager (Windows)
 Laudamotion (ICAO-Code), österreichische Fluggesellschaft

ldm steht für:
 Landoma (ISO-639-3-Code), westatlantische Sprache in Guinea
 Lademeter, Grundlage zur Berechnung des Ladevolumens im Transportgewerbe

LDM